Пёусти (Пёюсти, ) — финская фамилия. Известные носители:

 Пёусти, Алма — финская актриса, дочь Эрика Пёусти.
 Пёусти, Вейкко (1909—1943) — финский коммунист.
 Пёусти, Лассе (1926—2019) — финский актёр.
 Пёусти, Тойни (род. 1933) — финская лыжница.
  (род. 1970) — .
 Пёусти, Эрик (1849—1919) — финский политик, депутат Эдускунты (парламента).
  (род. 1955) — финский режиссёр, сын Лассе Пёусти.
  (род. 1987) — победительница конкурса Мисс Финляндия (2009).
 Пёусти, Ээту (род. 1989) — финский хоккеист.